Křižanov est un toponyme qui peut désigner :

Křižanov, une commune du district de Písek, dans la région de Bohême-du-Sud ;
 Křižanov, une commune du district de Žďár nad Sázavou, dans la région de Vysočina.

Homonymie de localités en  Tchéquie